Светлое будущее:
 «Светлое будущее» — исландская леволиберальная партия.
 «Светлое будущее» — роман 1978 года Александра Зиновьева.

Фильмы 
 «Светлое будущее» — серия гонконгских фильмов.
 «Светлое будущее» — гонконгский кинофильм 1986 года режиссёра Джона Ву.
 «Светлое будущее 2: Ураганный огонь» — сиквел фильма 1987 года того же режиссёра.
 «Светлое будущее 3: Любовь и смерть в Сайгоне» — третья часть 1989 года режиссёра Цуй Харка.